Az Ica vagy ICA a következőket jelentheti:
Ica, az Ilona név becézése
Ica megye, Peru megyéje
Ica tartomány, tartomány a perui Ica megyében
Ica, város, a perui Ica megye székhelye
ICA, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet idegen megnevezésének rövidítése